Ohio Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ohio Theatre (Allen County, Ohio), ID-Nr. 82001866
 Ohio Theatre (Erie County, Ohio), ID-Nr. 82001429
 Ohio Theatre (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 73001437
 Ohio Theatre (Lucas County, Ohio), ID-Nr. 06000198
 Ohio Theatre (Richland County, Ohio), ID-Nr. 83002040